«Dumont» puede referirse a:

 Dumont, apellido.
 Albert Dumont, helenista francés del siglo XIX.
 Alberto Santos Dumont, aviador brasileño.
 Margaret Dumont, actriz estadounidense.
 Louis Dumont, antropólogo francés especialista en temas de la India.
 Ulises Dumont, actor argentino.
Charles Dumont de Sainte Croix, zoólogo francés.
 Auguste Dumont, escultor francés del siglo XIX.

Iván Dumont, fotógrafo, arquitecto y periodista venezolano.

 Localidades:
 Dumont, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Port-Salut.
 Dumont, ciudad estadounidense en el estado de Iowa.
 Dumont, ciudad estadounidense en el estado de Minnesota.
 Dumont, borough estadounidense en el estado de Nueva Jersey.

 Otros:
 DuMont Television Network.